Монт-роч-дель-Камп () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 63,31 км². Население — 12193 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mont-roig Miami Tourism
 Официальная страница
 Centro Miró
 Lugares de interés
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны